Wowkiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wowkiw (Lwiw, Peremyschljany), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Stadtgemeinde Peremyschljany
 Wowkiw (Lwiw, Solonka), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Landgemeinde Solonka
 Wowkiw (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka